Ramon Magsaysay – presidente delle Filippine dal 1953 al 1957
 Ramon Magsaysay – municipalità della provincia di Zamboanga del Sur (Filippine)